Philagathos ist ein griechischer Name der Kalabrier:

 Johannes Philagatos, siehe Johannes XVI.
 Philagathos von Cerami